Хэмблтон () — фамилия.
 Хэмблтон, Аман (род. 1992) — канадский шахматист, гроссмейстер (2018). 
 Хэмблтон, Питер (род. 1960) — новозеландский актёр театра, кино и телевидения.